Кисельников — фамилия; имеет женскую форму Кисельникова.
 Кисельников, Александр Андреевич (род. 1951) — российский экономист.
 Кисельников, Евгений Егорович (род. 1962) — советский и российский футболист.
 Кисельников, Сергей Юрьевич (1958—2020) — советский футболист.